Mokre Łąki – część wsi Prokowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Mokre Łąki – jezioro antropogeniczne